Servius Sulpicius Camerinus Cornutus kan syfta på:

* Servius Sulpicius Camerinus Cornutus (konsul 500 f.Kr.), romersk politiker
 Servius Sulpicius Camerinus Cornutus (konsul 461 f.Kr.), romersk politiker